Torps kyrka kan syfta på:

 Torps kyrka, Bohuslän
 Torps kyrka, Dalsland
 Torps kyrka, Medelpad

Se även
Östra Torps kyrka